Klotzing ist der Name folgender Orte:

 Klotzing (Deggendorf), Ortsteil von Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Klotzing (Gemeinde Niederkappel), Ortschaft von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich